Сеньє — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта.

Персоналії 

 Еммануель Сеньє ( 1966) — французька акторка, модель і співачка.
 Луї Сеньє (1903—1991) — французький актор театру і кіно.
 Матильда Сеньє ( 1968) — французька акторка.
  ( 1973) — французька співачка.
 Франсуаза Сеньє (1928—1998) — французька акторка, донька Луї Сеньє.